«СГАУ-Саратов» — российский мужской гандбольный клуб из Саратова. Существует с 2011 года. С 2014 года выступает в Суперлиге.

История 
Команда основана на базе СГАУ им. Вавилова в 2011 году. Выступала в высшей лиге, заняв второе место в сезоне-2012/13. В следующем сезоне-2013/14 саратовцы одержали победу в турнире высшей лиги, выиграв в решающем матче у УГНТУ-ВНЗМ со счётом 34:28. Сезон-2014/15, дебютный для команды в суперлиге, она завершила на 8-м месте, в последнем матче обыграв дома «Сунгуль» — 33:30. Достаточно удачно выступила команда и в розыгрыше Кубка России того сезона, хотя в призовую тройку ей войти и не удалось. В полуфинале саратовцы уступили СКИФ со счётом 39:40, а в матче за 3-е место проиграли «Пермским медведям».

При клубе также была создана молодёжная команда, в первом составе которой большинство игроков были воспитанниками саратовского гандбола. Хотя команда финансируется из бюджета области и поддерживается СГАУ им. Вавилова, клуб продолжает поиски дополнительных спонсоров. Несмотря на то, что сообщалось о том, что ФОК «Юбилейный» не подходит для проведения игр суперлиги, команда продолжает проводить в нём домашние матчи.

В 2017 и 2018 годах команда становилась бронзовым призёром Кубка России.

Состав команды в сезоне 2021/22

Основной состав

Тренерский штаб 
 Александр Алексеев — главный тренер
 Павел Гуськов — тренер
 Виталий Галкин — тренер вратарей

Достижения 
 Двукратный бронзовый призёр Кубка России (2017, 2018)

Результаты выступлений

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница на сайте Федерации гандбола России

Гандбольные клубы России
Спортивные клубы Саратова